Sběrač může být:
 sběrač proudu – zařízení pro přívod elektrického proudu do drážních vozidel
 sběrač míčků – pomocník při tenisové hře
 sběrač (administrativa) – odborný administrativní pojem
 sběrač (data) – zvláštní tabulka nebo datová struktura v operační paměti počítače užívaná ve výpočetní technice
 Sběrač rosný (Onymacris unguicularis) – africký pouštní brouk z čeledi potemníkovitých
 osoba která něco sbírá: sběrač lesních plodů, sběrač druhotných surovin atd., viz též sběrna
 Sběrač – fiktivní časopis Dvorečáků z příběhů Rychlých šípů

Viz též sběratel, sběratelství.